Trois Interstate highways ont pour nom Interstate 215.
 Interstate 215 en Californie
 Interstate 215 au Nevada
 Interstate 215 dans l’Utah

Voir aussi